Small kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernest Small
 John Kunkel Small
 Randall L. Small

Robotskapade auktorsförkortningar